Зорро. Поколение Z — американский супергеройский мультсериал, созданный в 2006 году бывшим исполнительным продюсером Marvel Studios Риком Унгаром, который разработал оригинальную историю в сотрудничестве с BKN G7 Animation и Pangea Corporation. Монтаж и концепция новой серии были разработаны Унгаром, G7, Pangea и частично мастером игрушек из бразильской компании, Gulliver Toys. Уникальность идеи была подчеркнута множеством разработанных Pangea Corporations высокотехнологичных гаджетов и благородным молодым героем Зорро, разъезжающем на мотоцикле, названном по имени коня, Торнадо. Впервые мультфильм был показан в Великобритании на телеканале Pop TV 7 апреля 2008 года, вторая трансляция была на телеканале Kix! 19 мая 2008 года. Эта версия истории Зорро рассказывает о жизни потомка оригинального Зорро, которого зовут Диего де ла Вега, так же, как оригинального героя. Его основная цель — борьба с преступностью и коррумпированным правительством Пуэбло-Гранде в ближайшем будущем. Зорро: Поколение Z был снят в США. Сериал также был показан на Филиппинах с помощью Hero TV.

Второй сезон, состоящий из 26 эпизодов, был анонсирован в 2009 году под названием Зорро. Поколение Z: HD, но его съёмки не были полностью завершены, и он не был выпущен. Несмотря на заявления в прессе Николы Эндрюс, управляющего директора BKN New Media Ltd в Лондоне, который отметил: «Мы уже находимся в процессе производства и Сезон II будет выпущен в 2009 году», BKN подала заявление о неплатежеспособности в середине 2009 года и была приобретена компанией Cookie Jar Entertainment в 2010 году, сейчас некоторые из активов BKN находятся под контролем Emba Media Management International.

Сюжет 
В далеком будущем подросток Диего де ла Вега, далёкий потомок первого Зорро, однажды надевает маску с чёрным плащом и вооружается Z-бластером, чтобы восстановить справедливость в мегаполисе Пуэбло-Гранде, штат Калифорния.

Персонажи 
 Бен Смолл — Диего Дела Вега / Зорро
 Жюль де Йонг — Мария Мартинес / Алый Кнут
 Джанет Браун — г-жа МакАллистер
 Морган Дир — мэр Мартинес
 Луис Сото — сержант Гарсия
 Сара Дуглас — Глория Шеффилд

Диего де ла Вега / Зорро

Однажды подросток Диего возвращается с гонок в Пуэбло-Гранде, узнав, что его отец был похищен мэром Мартинесом, чтобы тот не мешал ему на выборах. Диего рос, слушая рассказы своего деда о Зорро, и смог быстро взять на себя роль героя семьи. Он ездит на мотоцикле под названием Торнадо-Z (взамен лошади, бывшей у оригинального Зорро) и владеет Z-оружием — многоцелевым лазерным оружием, которое может выступать в качестве пистолета, меча или кнута. Персонаж основан на доне Диего де ла Вега из оригинального романа.

Мария Мартинес / Алый Кнут

Дочь мэра Мартинеса Мария надевает алый костюм, чтобы бороться против него с помощью двух лазерных кнутов. Она и Диего учатся в одном колледже и между ними преобладает дружеское соперничество. Она чем-то напоминает Лолиту Кинтеро из версии 1940 года «Знак Зорро» или Терезию в версии 1974 года — оба персонажа проявляют интерес и любовь к Зорро. Её личность в маске может быть основана на характере Зорро Чёрного Кнута. По первоначальной версии фильма её костюм был чёрным, а не алым.

Бернардо

Брат Диего и технологический гений — немой Бернардо поддерживает оборудование Зорро, делает онлайн-детективную работу, а иногда и носит костюм, когда Диего и Зорро должны появляться вместе. Персонаж основан на немом слуге дона Диего Бернардо из оригинального романа.

Алехандро де ла Вега

Отец Диего, и владелец De la Vega Industries. Он не верил в семейную тайну и до недавнего времени предполагал, что Зорро — это миф. Даже после спасения он по-прежнему не уверен, что человек в маске нужен городу. Он очень беспокоится об отсутствии Диего, думает, что его сын безответственный и всю ночь проводит на вечеринках. Основан на доне Алехандро де ла Вега из предыдущих версий.

Густаво де ла Вега / Зорро

Дед Диего, последний Зорро до него, теперь он часто появляется в снах Диего, давая ему советы о том, что нужно делать, чтобы быть Зорро.

Бабушка Алехандро

Бабушка Алехандро происходит из племени индейцев Шошони и, как и дед Диего, умерла до начала мультфильма, но появляется в снах молодого человека, как молодая девушка, которая дает загадочный совет. Она, вероятно, основывается на персонаже Белая сова из некоторых недавних пересказов истории Зорро. Она появляется только в серии «Охота на Лис».

Г-жа МакАллистер

Экономка в доме де ла Вега. Она знает о секрете Диего и иногда помогает ему.

Мэр Хорас Мартинес

Коррумпированный мэр Пуэбло-Гранде Хорас Мартинес — главный враг Зорро. В дополнение к введению высоких налогов тайно работает с организованной преступностью Пуэбло-Гранде. Является конкурентом семейства де ла Вега и часто соперничает с Алехандро при помощи преступных схем. Он основан на коррумпированных алькальдах в более ранних версиях Зорро и имеет сильное сходство с алькальдом Кинтеро из фильма 1974 года «Знак Зорро».

Сержант Гарсия

Помощник мэра. Сержант Гарсия достаточно глуп, чтобы закрывать глаза на действия своего босса большую часть времени, но он не может совсем не принимать участия в происходящем. Его обязанность, как правило, просто сообщить в полицию о происшедшем, но не расследовать. Он неуклюж и всегда ест и, как правило, неаккуратно. Основан на сержанте Гарсия из сериала «Zorro» 1950 года.

Альфредо Каталано

Ученый, который изобрел машину землетрясений. Его изобретение было обнаружено Марией и Диего; он был нанят Мартинесом для реконструкции города. Однако первая же попытка реконструкции была пресечена Зорро и Алым Кнутом, и он впоследствии был арестован.

Зловещая Четвёрка

Преступники, нанятые мэром Мартинесом, чтобы уничтожить Зорро. Они развязали хаос в Пуэбло-Гранде и попытались захватить город. В конечном итоге были побеждены Зорро.

Аугусто Каталано

Брат-близнец Альфредо, специализирующийся на исследовании нанотехнологий. Предложил свою услугу — дестабилизировать оружие Зорро — мэру Мартинесу, в обмен на освобождение своего брата; Мартинес требует от Аугусто уничтожить Зорро первым. Когда план Аугусто был, казалось бы, успешно осуществлён и Зорро был остановлен, мэр изменил свои условия и потребовал разрушить оружие Алого Кнута. Зорро пользуется старым снаряжением, чтобы остановить Аугусто, врывается в лабораторию Альфредо и захватывает его.

Глория Шеффилд

Основатель и генеральный директор Sheffield Technologies. После того, как Алехандро де ла Вега проиграл на выборах, Глория Шеффилд предпринимает ряд общегородских диверсий, чтобы уничтожить репутацию Хораса Мартинеса, показать себя в выгодном свете и победить на выборах. Несмотря на попытки Зорро помочь Хорасу, все-таки становится мэром Пуэбло-Гранде.

Джек Шеффилд

Сын Глории Шеффилд, маскируется под спортсмена в колледже Пуэбло-Гранде. На самом деле — технический гений, участвует в общегородских диверсиях и создаёт программу распознавания сетчатки, чтобы раскрыть истинные личности Зорро и Алого Кнута. Позже Зорро понимает роль Джека в общегородском саботаже и обнаруживает потенциальную утечку идентичности. Бернардо в конечном итоге удалось остановить программу распознавания сетчатки путём замены конечного изображения с Марии и Диего на Глорию с сыном.

Доны

Группа преступных элементов, нанятых мэром Мартинесом, чтобы не брать на себя ответственность за различные преступные предприятия в Пуэбло-Гранде. Когда Глория Шеффилд баллотируется на пост мэра, она нанимает их для своих целей.

Список серий 
 Новое поколение. Часть I — 16 марта 2006
 Новое поколение. Часть II — 23 марта 2006
 Зловещая Четверка — 30 марта 2006
 Грехи отца — 6 апреля 2006
 Мэр на день — 13 апреля 2006
 Герой на полставки — 20 апреля 2006
 Охота на лис — 27 апреля 2006
 Вражеский захват — 4 мая 2006
 Подземка — 11 мая 2006
 Маскарад — 18 мая 2006
 Двойное свидание — 25 мая 2006
 Этот старый дух школы — 1 июня 2006
 Дон Паяццо — 8 июня 2006
 Машина землетрясений — 15 июня 2006
 «Z» во времени — 22 июня 2006
 Разрушить или быть разрушенным — 29 июня 2006
 Раненый Лис — 6 июля 2006
 Персона нон грата — 13 июля 2006
 Кузен Диего — 20 июля 2006
 На гребне преступности — 27 июля 2006
 Z-Вирус — 3 августа 2006
 Потерять голову — 10 августа 2006
 Соперник — 17 августа 2006
 Золотой Дракон — 24 августа 2006
 Новые гости — 31 августа 2006
 Предвыборная борьба (финальная серия) — 7 сентября 2006

Фильмы/мультфильмы 

«Зорро: Возвращение в будущее» - короткометражный мультфильм, состоящий из первых трёх эпизодов сериала, объединённых вместе.

«Зорро и Алый Кнут возвращаются!» - короткометражный мультфильм, состоящий из объединённых вместе эпизодов «Машина землетрясений», «Z-вирус» и «Предвыборная борьба».

Зорро
Мультсериалы США, запущенные в 2006 году
Мультсериалы США, завершённые в 2006 году
Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы о супергероях